Änamusjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Änamusjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,7 ha)
Änamusjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,1 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn